Векле́нко — українське прізвище.

Персоналії 
 Михайло Векленко (1906—1963) — український радянський діяч.
 Олег Векленко (* 1950) — український графік, художник-дизайнер, педагог.
 Юріюс Векленко (* 1990) — литовський співак.

Українські прізвища
Прізвища на -енко